Látka může být:
 látka – základní materiál, určitá konkrétní hmota ve fyzice či chemii
 chemicky čistá látka – je tvořena jedním druhem chemických individuí
 textilie – materiál pro šití a odívání
 pralátka
 Látky vzbuzující mimořádné obavy
 látka – školní učivo
Látka (literatura) – rozšiřuje se na námět a předlohu

skupenství látek
 pevná látka

příjmení osob
 Jan Látka – český politik

místopisné jméno
 Látky – obec na Slovensku v okrese Detva

Externí odkazy